Gugelmühle ist ein Ortsname im Landkreis Ansbach, Bayern:

 Gugelmühle (Röckingen), Mühleneinöde der Gemeinde Röckingen
 Gugelmühle (Windelsbach) oder Guggelmühle, Mühlensiedlungsplatz außerhalb des namengebenden Pfarrdorfes der Gemeinde Windelsbach

Siehe auch:
 Kugelmühle